Табачинес има више значења:

 Табачинес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Табачинес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Табачинес (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Табачинес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Табачинес (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику